L'édition 1970-1971 est la toute dernière pour la Coupe des villes de foires : celle-ci est en effet remplacée par la Coupe de l'UEFA lors de la saison 1971-1972.

Cette ultime cuvée voit le sacre du club anglais de Leeds United face aux Italiens de la Juventus. 

C'est la seconde Coupe des villes de foires remportée par les gars d'Elland Road et la quatrième victoire consécutive d'une formation anglaise dans cette compétition.

Premier Tour 

 *  - Qualification obtenue après prolongation et Tirs au but

Second Tour 

 *  - Qualification obtenue grâce aux buts inscrits à l'extérieur
 **  - Qualification obtenue après prolongation et Tirs au but

Huitièmes de finale 

 *  - Qualification obtenue après prolongation

Quart de finale 

 *  - Qualification obtenue grâce aux buts inscrits à l'extérieur
 **  - Qualification obtenue après prolongation

Demi-finales

Finale 

 *  - Leeds remporte la coupe au bénéfice des buts marqués à l'extérieur

Football en 1970
Football en 1971
Coupe des villes de foires
Football M3